Hyun Young-Min (Gurye, 25 de dezembro de 1979) é um futebolista profissional sul-coreano, defensor, milita no FC Seoul.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do FC Seoul‎
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002